Majorsgatan är ett gatunamn som finns i en rad städer, bland annat:

Majorsgatan, Göteborg
Majorsgatan, Malmö
Majorsgatan, Stockholm